Киткі-Єлга, Киткі́-Єлга́ (рос. Кытки-Елга, башк. Ҡытҡыйылға) — присілок у складі Татишлинського району Башкортостану, Росія.
 Кшлау-Єлга, Кшла́у-Єлга́ (рос. Кшлау-Елга, башк. Ҡышлауйылға) — присілок у складі Аскінського району Башкортостану, Росія.
 Нижня Каран-Єлга, Нижня Кара́н-Єлга́ (рос. Нижняя Каран-Єлга, башк. Түбәнге Ҡаранйылға) — присілок (в минулому селище) у складі Туймазинського району Башкортостану, Росія.
 Ташли-Єлга (Балтачевський район), Ташли́-Єлга́ (рос. Ташлы-Елга, башк. Ташлыйылға) — присілок у складі Балтачевського району Башкортостану, Росія.
 Каран-Єлга (Туймазинський район), Кара́н-Єлга́ (рос. Каран-Єлга, башк. Ҡаранйылға) — присілок (в минулому селище) у складі Туймазинського району Башкортостану, Росія.
 Каран-Єлга — присілок, Гафурійський район, Башкортостан Каран-Єлга — присілок, Туймазинський район, Башкортостан Каран Нижня Каран-Єлга.
 Каїн-Єлга — присілок, Белебеївський район, Башкортостан Каїн-Єлга — присілок, Туймазинський район, Башкортостан.
 Таш-Єлга — присілок, Дюртюлинський район, Башкортостан Таш-Єлга — присілок, Янаульський район, Башкортостан.
 Ташли-Єлга — присілок, Балтачевський район, Башкортостан Ташли-Єлга — присілок, Іглінський район, Башкортостан.
 Куш-Єлга — присілок, Белебеївський район, Башкортостан Куш-Єлга — село, Заїнський район, Татарстан.
 Кіска-Єлга — село, Буздяцький район, Башкортостан Кіска-Єлга — присілок, Туймазинський район, Башкортостан.
 Єлань-Єлга, Єла́нь-Єлга́ (рос. Елань-Елга, башк. Йыланйылға) — присілок (в минулому селище) у складі Шаранського району Башкортостану, Росія.
 Курт-Єлга, Курт-Єлга́ (рос. Курт-Елга, башк. Ҡортйылға) — хутір у складі Кугарчинського району Башкортостану, Росія.
 Бурзян-Єлга, Бурзя́н-Єлга́ (рос. Бурзян-Елга, башк. Бөрйәнйылға) — присілок у складі Баймацького району Башкортостану, Росія.
 Кош-Єлга, Кош-Єлга́ (рос. Кош-Елга, башк. Ҡушйылға) — село у складі Біжбуляцького району Башкортостану, Росія.
 Улік-Єлга, Улі́к-Єлга́ (рос. Улик-Елга, башк. Үлекйылға) — присілок у складі Шаранського району Башкортостану, Росія.
 Верхньоулу-Єлга, Верхньоулу́-Єлга́ (рос. Верхнеулу-Елга, башк. Үрге Олойылға) — село у складі Єрмекеєвського району Башкортостану, Росія.
 Каран-Єлга (Гафурійський район), Кара́н-Єлга́ (рос. Каран-Елга, башк. Ҡаранйылға) — присілок у складі Гафурійського району Башкортостану, Росія.
 Кизил-Єлга, Кизи́л-Єлга́ (рос. Кызыл-Елга, башк. Ҡыҙылйылға) — присілок у складі Буздяцького району Башкортостану, Росія.
 Мута-Єлга, Мута́-Єлга́ (рос. Мута-Елга, башк. Мутайылға) — присілок у складі Аскінського району Башкортостану, Росія.
 Утар-Єлга, Ута́р-Єлга́ (рос. Утар-Елга, башк. Утарйылға) — присілок у складі Татишлинського району Башкортостану, Росія.
 Чик-Єлга, Чик-Єлга́ (рос. Чик-Елга, башк. Сикйылға) — присілок у складі Архангельського району Башкортостану, Росія.
 Карача-Єлга, Карача́-Єлга́ (рос. Карача-Елга, башк. Ҡарасайылға) — село у складі Кушнаренковського району Башкортостану, Росія.
 Князь-Єлга, Князь-Єлга́ (рос. Князь-Елга, башк. Кенәзйылға) — присілок у складі Ілішевського району Башкортостану, Росія.
 Сари-Єлга, Сари́-Єлга́ (рос. Сары-Елга, башк. Һарыйылға) — присілок у складі Стерлібашевського району Башкортостану, Росія.
 Ачу-Єлга, Ачу́-Єлга́ (рос. Ачу-Елга, башк. Асыуйылға) — присілок у складі Татишлинського району Башкортостану, Росія.
 Каїн-Єлга (Белебеївський район), Каї́н-Єлга́ (рос. Каин-Елга, башк. Ҡайынйылға) — присілок у складі Белебеївського району Башкортостану, Росія.
 Булат-Єлга, Була́т-Єлга́ (рос. Булат-Елга, башк. Булатйылға) — присілок у складі Янаульського району Башкортостану, Росія.
 Кариш-Єлга, Кари́ш-Єлга́ (рос. Карыш-Елга, башк. Ҡарышйылға) — присілок у складі Караідельського району Башкортостану, Росія.
 Мунча-Єлга, Мунча́-Єлга́ (рос. Мунча-Елга, башк. Мунсайылға) — присілок у складі Бакалинського району Башкортостану, Росія.
 Нижньоулу-Єлга, Нижньоулу́-Єлга́ (рос. Нижнеулу-Елга, башк. Түбәнге Олойылға) — село у складі Єрмекеєвського району Башкортостану, Росія.
 Тірян-Єлга, Тіря́н-Єлга́ (рос. Тирян-Елга, башк. Тәрәнйылға) — присілок у складі Туймазинського району Башкортостану, Росія.
 Нарат-Єлга, Нара́т-Єлга́ (рос. Нарат-Елга, башк. Наратйылға) — село (у минулому присілок) у складі Бакалинського району Башкортостану, Росія.
 Каїн-Єлга (Туймазинський район), Каї́н-Єлга́ (рос. Каин-Елга, башк. Ҡайынйылға) — присілок у складі Туймазинського району Башкортостану, Росія.
 Урта-Єлга, Урта́-Єлга́ (рос. Урта-Елга, башк. Уртайылға) — присілок у складі Балтачевського району Башкортостану, Росія.
 Улу-Єлга, Улу́-Єлга́ (рос. Улу-Елга, башк. Олойылға) — присілок у складі Аскінського району Башкортостану, Росія.
 Кіска-Єлга (Буздяцький район), Кіска́-Єлга́ (рос. Киска-Елга, башк. Ҡыҫҡайылға) — село у складі Буздяцького району Башкортостану, Росія.
 Ташли-Єлга (Іглінський район), Ташли́-Єлга́ (рос. Ташлы-Елга, башк. Ташлыйылға) — присілок у складі Іглінського району Башкортостану, Росія.
 Куш-Єлга (Белебеївський район), Куш-Єлга́ (рос. Куш-Елга, башк. Ҡушйылға) — присілок у складі Белебеївського району Башкортостану, Росія.
 Таш-Єлга (Дюртюлинський район), Таш-Єлга́ (рос. Таш-Елга, башк. Ташйылға) — присілок у складі Дюртюлинського району Башкортостану, Росія.
 Таш-Єлга (Янаульський район), Таш-Єлга́ (рос. Таш-Елга, башк. Ташйылға) — присілок у складі Янаульського району Башкортостану, Росія.
 Кіска-Єлга (Туймазинський район) (рос. Киска-Елга, башк. Ҡыҫҡайылға) — присілок у складі Туймазинського району Башкортостану, Росія.